James Buchanan (1791-1868), président des États-Unis.
 James McGill Buchanan Jr. (1919-2013), économiste américain.